Niemcy:
 Neustetten – dzielnica gminy Flachslanden w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Neustetten – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tybinga